Победительница турнира 2007 года -  Агнеш Савай - проиграла во втором раунде.

Турнир-2008 выиграла  Елена Янкович переиграв в финальном матче, со счетом 6-3 6-2,  Светлану Кузнецову.

Сеянные
Первая четвёрка сеянных теннисисток начинает турнир со второго круга.

  'Елена Янкович  (Титул)
  Ана Иванович (Четвертьфинал)
  Динара Сафина (снялась с турнира из-за болей в пояснице)
  Светлана Кузнецова (Финал)
  Вера Звонарёва  ''(Полуфинал)

<li>  Агнешка Радваньская (Первый раунд)
<li>  Даниэла Гантухова  (Четвертьфинал) 
<li>  Анна Чакветадзе (Второй раунд)
<li>  Каролина Возняцки (Первый раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2008